Аквавива:

 Аквавива — старинный неаполитанский род.
 Аквавива, Андреа Маттео — итальянский аристократ.
 Аквавива, Клаудио (1543—1615) — итальянский иезуит, генерал Общества Иисуса (иезуиты).

См. также 
 Аквавива-д’Изерния — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Аквавива-делле-Фонти — город в Италии, расположен в регионе Апулия.
 Аквавива-Пичена — город в Италии, расположен в регионе Марке.
 Аквавива-Платани — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.